Le Women's Tournament of Champions 2014 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2014, qui est un tournoi du WSA World Tour avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au . Nicol David gagne son premier Tournament of Champions, en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les prix et dotations sont distribuées comme suit:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2014
Squash en 2014
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2014